Дже́ссика Да́рлин (, настоящее имя — Норма Джин Слэттери (); род. 22 марта 1976 г., Уилмингтон, штат Делавэр, США) — бывшая американская порноактриса.

Биография 
Будучи удочерённой в детстве, Дарлин выросла в Корал-Спрингс, штат Флорида.

В 17 лет познакомилась с Луисом Кифера на концерте, и вступила с ним в брак по достижении возраста 21 года.

Карьера 

В возрасте 18 лет начала работать танцовщицей в ночном клубе, где познакомилась со многими людьми, имевшими отношение к порнографическим фильмам. Когда ей исполняется 21 год, Джессика и её муж переезжают в Лос-Анджелес, чтобы заняться порноиндустрией.

Во время её первого визита в офис Джима Саута один из режиссёров сообщил ей, что одна из актрис не появилась, поэтому Джессика приняла участие в съёмке сцены фильма «Сексуальные посвящения» (англ. Sexual Initiations).

Всего Джессика Дарлин снялась более чем в 200 фильмах (согласно IAFD).

Награды 
 2004 Премия AVN за лучшую сцену триолизма (видео) — Weapons of Ass Destruction 2 (вместе с Джулсом Джорданом и Брайаном Пампером)
 2004 Премия AVN за лучшую лесбийскую сцену (видео) — The Violation of Jessica Darlin (вместе с Брэнди Лайонс, Ланой Мур, Холли Стивенс, Flick Shagwell, Эшли Блу и Кристал Рэй)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль  на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами